Lagoa Mirim – laguna położona w Ameryce Południowej, na granicy Brazylii i Urugwaju.
 Lagoa Mirim – laguna położona w Brazylii, w stanie Santa Catarina.